Корнель ван дер Планкен ( ; 23 октября 1772, Брюссель — 9 февраля 1849, Брюссель) — бельгийский скрипач и композитор.

Учился в Брюсселе у Эжена Годшарля, занимался также на кларнете. С 1797 году был первой скрипкой в оркестре Брюссельской оперы (спорадически выступал и как дирижёр), а в дальнейшем также придворным скрипачом при брюссельском дворе короля Нидерландов Виллема I. Утверждается, что ван дер Планкена высоко ценил Джованни Баттиста Виотти, не упускавший возможности совместного музицирования с ним во время приездов в Брюссель. Был известен как музыкальный педагог, среди его учеников, в частности, Андре Робберехтс и Жозеф Франсуа Снель; под руководством ван дер Планкена также сделал первые шаги в музыке Адриен Франсуа Серве.

Примечания

Литература 
 Corneille Vander Plancken // Die Musik in Geschichte und Gegenwart — Kassel: Baerenreiter, 1962. — T. X, col. 1325.

Скрипачи Бельгии
Академические музыканты Бельгии